Алекса́ндр Оле́гович Ка́ун (8 мая 1985, Томск) — российский баскетболист, центровой. Выступал за ЦСКА, «Кливленд Кавальерс» и сборную России. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Был выбран во втором раунде драфта НБА 2008 года под 56 номером. Имеет диплом Florida Air Academy (Воздушная Академия Флориды). В сезоне  вместе с одноклубником Тимофеем Мозговым стали первыми россиянами — чемпионами НБА.

Биография 
Родился в семье служащих в Томске, в МЖК-1. В Томске тренировался в баскетбольной ДЮСШ-6 — тренер и директор Александр Расторгуев, Тренеры — Юрий Черненький, Вячеслав Расторгуев. После получения среднего образования по студенческому обмену поехал учиться в США.

Студенческая карьера 
В США Александр был центровым в школьной команде — Melbourne (FL) Florida Air Academy, а затем в университетской — «Канзас Джейхокс». В составе команды Канзаса в 2008 году стал чемпионом в первенстве американской студенческой баскетбольной лиги NCAA — кузнице талантов для НБА.

Профессиональная карьера 
Весной 2008 года Александр дебютировал в составе сборной России по баскетболу и подписал контракт с баскетбольным клубом ЦСКА (Москва).

На драфте НБА 2008 года Каун был выбран под 56-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Затем права на баскетболиста приобрели «Кливленд Кавальерс».

28 июля 2008 года был включён в состав «13 игроков Олимпийской сборной России». После товарищеского матча олимпийских команд России и США в городе Шанхай 3 августа 2008 года по решению тренерского штаба мужской сборной России по баскетболу был определён окончательный состав из 12 игроков, которые выступили на Олимпийских играх в Пекине. Александр не был включён в окончательный состав Олимпийской команды, но остался в числе «13 лучших баскетболистов России 2008 года».

26 августа 2010 года тренер сборной России Дэвид Блатт назвал состав на чемпионате мира 2010, в который попал Каун. На чемпионате мира 1 сентября 2010 года в матче против сборной Китая Каун сделал дабл-дабл: 16 очков и 14 подборов.

Член сборной команды России на XXX Олимпийских играх в Лондоне (август 2012). По итогам Игр сборная России стала бронзовым призёром Олимпиады, а её игроки были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

8 июня 2015 года Каун объявил о завершении карьеры в Европе, позже отметив, что готов играть в НБА, после третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА завоевал очередной чемпионский титул.

9 сентября 2015 года было объявлено, что Каун подписал контракт на 2 года (1+1, второй год контракта — опция команды) с «Кливлендом». 17 сентября 2015 года было объявлено, что российский центровой начнет тренировочный сбор с «Кливлендом» 29 сентября.

В конце июля 2016 года в возрасте 31 года объявил о завершении карьеры.

Достижения 
 Чемпион NCAA в составе команды «Канзас Джейхокс» — 2008
 Вошёл в состав «13 лучших баскетболистов России — претендентов в состав Олимпийской сборной», 28.07.2008 — 04.08.2008.
 Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ 2008
 Обладатель Кубка России по баскетболу (1): 2010.
 Чемпион России по баскетболу (7): 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 Чемпион Единой лиги ВТБ (5): 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 XXX Летние Олимпийские Игры (Лондон, 2012) — бронзовый призёр.
 Чемпион NBA в составе команды «Кливленд Кавальерс» — 2015/16

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт NBA, США. Draft-2008 Профиль
 Саша Каун на сайте rivals.com 
 Александр Каун на сайте «Спорт День за днем» 
 Блог Саши Кауна 
 Каун: победа в Евролиге как свадебный подарок 
 Каун: в России люди не живут, а выживают 
 Каун: в детстве меня сравнивали с червяком 

Баскетболисты России
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года